Le qualificazioni del singolare femminile del Korea Open 2016 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrati le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Grace Min (spostata nel tabellone principale)
  Luksika Kumkhum (qualificata)
  Eri Hozumi (qualificata)
  Ksenija Lykina (secondo turno)

  Chang Kai-chen (ultimo turno)
  Urszula Radwańska (primo turno, ritirata)
  Riko Sawayanagi (secondo turno)
  Arantxa Rus (qualificata)

Qualificate 

  Katarzyna Piter
  Luksika Kumkhum

  Eri Hozumi
  Arantxa Rus

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Korea Open 2016
WTA Tour 2016